Gien steht für:

 Gien, eine französische Stadt im Département Loiret

 Grafschaft Gien, historisches Territorium in Frankreich
 Gien-sur-Cure, französische Gemeinde im Département Nièvre

Gien ist der Name folgender Personen:
 Gien (Mönch) (644–728; 義淵), japanischer Mönchsgelehrter und Vertreter der buddhistischen Hossō-shū
 Anna Gien (* 1991), deutsche Schriftstellerin und Kolumnistin
 Gabriele Gien (* 1962), deutsche Fachdidaktikerin

Weiteres:
 in der Seemannssprache ein Flaschenzug beziehungsweise eine Talje mit mehr als drei Scheiben pro Block

Siehe auch:
 Giens